Миньково — название населённых пунктов.

Россия 
 Миньково — село в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Миньково — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Миньково — деревня в Юхновском районе Калужской области.